San Damiano kan have flere betydninger:

 San Damiano (Assisi) − en lille kirke med tilhørende kloster, som ligger lige udenfor Assisi
 San Damiano d'Asti − en italiensk by i regionen Piemonte i Italien